Die 9. Handball-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 4. bis 14. Dezember 1986 in den Niederlanden ausgetragen. Insgesamt traten 16 Mannschaften an. Die Sowjetunion wurde durch einen 30:22-Finalsieg gegen die Tschechoslowakei zum zweiten Mal in Folge Weltmeister.

Spielplan

Vorrunde 
In der Vorrunde traten die Teilnehmer in vier Gruppen mit je vier Mannschaften gegeneinander an. Die jeweils besten drei Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Hauptrunde. Die Gruppenletzten traten in einer Platzierungsrunde um die Plätze 13 bis 16 gegeneinander an.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde 
Nach der Vorrunde folgte die Hauptrunde mit je sechs Mannschaften in zwei Gruppen, wobei die Ergebnisse aus der Vorrunde mitgenommen wurden. Die beiden Gruppenersten qualifizierten sich für das Finale.

Gruppe I 
In der Gruppe I der Hauptrunde spielten die jeweils drei besten Teams der Vorrunden-Gruppen A und B.

Gruppe II 
In der Gruppe II der Hauptrunde spielten die jeweils drei besten Teams der Vorrunden-Gruppen C und D.

Platzierungsspiele

Platzierungsrunde (Plätze 13–16) 
Die Gruppenletzten aus der Vorrunde traten in einer Platzierungsrunde um die Plätze 13 bis 16 gegeneinander an.

Platzierungsspiele um die Plätze 3–12 
Mannschaften, die die Hauptrunde auf den Plätzen 2 bis 6 beendeten, absolvierten Platzierungsspiele um die Plätze 3 bis 12.

Finale 
Die beiden Gruppenersten der Hauptrunde, die Teams der Sowjetunion und der Tschechoslowakei, spielten am 14. Dezember 1986 in Rotterdam um den Weltmeistertitel:

Abschlussplatzierungen

Weblinks

Einzelnachweise 

1986
Weltmeisterschaft Frauen
Weltmeisterschaft Frauen 1986